Klein Neuendorf ist der Name folgender Orte:

 Klein Neuendorf (Letschin), Gemeindeteil von Letschin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Klein Neuendorf, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Wieś Mała (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen